While We're Young – album di John Abercrombie del 1992
 Giovani si diventa (While We're Young) – film del 2014 diretto da Noah Baumbach
While We're Young – singolo di Jhené Aiko del 2017